

Pessoas
Michael Phelps
Oliver Phelps
James Phelps
Samuel Phelps
Edmund Phelps
David Phelps

Localidades
Phelps (Kentucky)
Condado de Phelps

Outros
13433 Phelps

Desambiguação